Yukon desemnează diferite denumiri geografice din Canada și Statele Unite ale Americii

Canada 

 Yukon, unul din cele trei teritorii ale Canadei
 Yukon River, un fluviu cu lungimea de 3.185 km ce izvorăște din Canada, curge prin teritoriul omonim, Yukon, apoi curge și se varsă în Marea Behring din statul , }

Statele Unite ale Americii 

 Yukon, statul 
 Yukon, statul 
 Yukon, statul 

Nume proprii